DCC může znamenat:
 dynamic currency conversion – typ bankovní operace
 dicyklohexylkarbodiimid – organická sloučenina
 Digital Compact Cassette – typ paměťového média
 Digital Command Control – digitální řízení (např. modelových železnic)
 Direct Client-to-Client – subprotokol IRC